Артём Петрович Гончарик (13 апреля 1980, Минск) — белорусский футболист, нападающий и полузащитник. Мастер спорта Белоруссии.

Биография 
Воспитанник минской футбольной школы «Смена», первые тренеры — Сергей Владимирович Полещук, Виталий Борисович Белоблоцкий. Во второй половине 1990-х годов вместе с группой воспитанников «Смены» перешёл в борисовский БАТЭ, где поначалу играл за резервный состав. В начале карьеры также выступал в мини-футболе за клуб «Экономист» (Минск). В основном составе БАТЭ дебютировал в высшей лиге 18 июня 1998 года. Становился чемпионом страны 1999 и 2002 годов, серебряным призёром 1998 и 2000, бронзовым призёром 2001, финалистом Кубка Белоруссии 2001.

В 2003 году перешёл в «Белшину», выступившую в том сезоне без особого успеха. С 2004 года играл за солигорский «Шахтёр», провёл в клубе 4 сезона, сыграв около 100 матчей. Становился чемпионом Белоруссии (2005), бронзовым призёром (2004, 2006, 2007), обладателем (2004) и финалистом (2006) Кубка страны. В 2004 году с 14 забитыми голами стал лучшим снайпером своей команды и пятым в споре бомбардиров лиги, в этом же сезоне включён в список 22-х лучших футболистов Белоруссии. В составе БАТЭ и «Шахтёра» принимал участие в матчах еврокубков.

В 2008 году перешёл в «Витебск», где провёл полтора сезона, затем полсезона играл за «Гранит» (Микашевичи). Сезон 2010 года начал в клубе первой лиги «Гомель», а летом перешёл в игравший в высшей лиге «Неман» (Гродно), но в обоих клубах не был игроком стартового состава. В 2011 году выступал за «Партизан» (Минск), ставший серебряным призёром первой лиги, но тоже по большей части выходил на замены. По окончании сезона 2011 года, в 31-летнем возрасте завершил профессиональную карьеру. Однако спустя несколько лет вернулся на поле и в 2018 году сыграл 9 матчей во второй лиге за «Молодечно», также работал в этом клубе спортивным директором.

Всего в высшей лиге Белоруссии сыграл 248 матчей и забил 74 гола. Во всех турнирах высшего уровня за карьеру забил 86 голов.

Сыграл один матч за молодёжную сборную Белоруссии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте teams.by
 Профиль на сайте ФК БАТЭ
 ГЕРОЙ МЕСЯЦА. Артем Гончарик: давно имел зуб на «Локомотив»

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»